Николай Андреевич Воливахин (29 декабря 1921, Киев — 24.02.2002)Павлоград — генерал-майор ВС СССР.

Биография 
Окончил в 1939 году 10-летнюю Павлоградскую школу. Служил в РККА, с мая 1940 года в командном составе, с ноября 1940 года командир взвода. Воевал на Юго-Западном и Западном фронтах Великой Отечественной, дважды ранен. Окончил курсы комсостава «Выстрел» и военную академию имени Фрунзе. С 23 марта 1944 года — капитан Польских вооружённых сил в СССР, занимал должность начальника штаба 11-го пехотного полка 4-й Померанской пехотной дивизии имени Яна Килиньского. Майор (27 мая 1944). Войну закончил в звании подполковника.

После войны Воливахин продолжил службу в Корпусе внутренней безопасности, с августа 1945 года руководил отделом в штабе, с декабря 1945 года — заместитель коменданта офицерской школы в Легнице, с апреля 1946 года — руководитель управления Корпуса по Вроцлавскому воеводству. Осенью 1947 года вернулся в СССР, после окончания академии имени Фрунзе произведён в полковники. В январе 1951 года снова отправлен в Польшу как начальник отдела в штабе Померанского военного округа (Быдгощ). С осени 1952 года заместитель начальника штаба 2-го военного округа по оперативным вопросам. Майор (август 1955, по распоряжению Президиума Совета министров СССР). В СССР вернулся в ноябре 1956 года.

С 28 июля 1963 по 24 мая 1965 годов — командир 18-й гвардейской мотострелковой дивизии. С марта 1967 по март 1969 годов — начальник штаба Уральского военного округа.

Награды 

 Орден Красного Знамени (1945)
 Орден Отечественной войны I степени (1985)
 Орден Красной Звезды (1955) 
 Медаль «За боевые заслуги» (1950)
 Медаль «За освобождение Варшавы»
 Медаль «За взятие Берлина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

 Орден Virtuti Militari V степени (1945)
 Орден «Крест Грюнвальда» III степени (1946)
 Орден «Знамя Труда» II степени (1956)
 Офицерский крест Ордена Возрождения Польши (1954)
 Кавалерский крест Ордена Возрождения Польши (1945)
 Крест Храбрых (1945)
 Золотой крест Заслуги (1945)
 Серебряный крест Заслуги
 Бронзовая медаль «Вооружённые силы на службе Родине» (1951)
 Серебряная медаль «За заслуги при защите страны» (1968)

Примечания

Литература 
 

Выпускники курсов «Выстрел»
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Советские офицеры в Польской Армии 1943—1968
Начальники штабов в Великой Отечественной войне